Weltmeisterschaften in Gewehrdisziplinen werden alle vier Jahre in vier Gewehrarten ausgetragen, früher sogar in fünf Gewehrarten:
 Freies Gewehr seit 1897
 Standardgewehr seit 1974
 Kleinkalibergewehr seit 1929
 Luftgewehr seit 1966
 Armeegewehr 1911–1974

Freies Gewehr

300 m Dreistellung Einzel Herren

300 m Dreistellung Mannschaft Herren

300 m liegend Einzel Herren

300 m liegend Mannschaft Herren

300 m kniend Einzel Herren

300 m kniend Mannschaft Herren

300 m stehend Einzel Herren

300 m stehend Mannschaft Herren

300 m Dreistellung Einzel Damen

300 m Dreistellung Mannschaft Damen

300 m liegend Einzel Damen

300 m liegend Mannschaft Damen

Medaillenspiegel 
Stand: 2020

Standardgewehr

300 m Dreistellung Einzel Herren

300 m Dreistellung Mannschaft Herren

Medaillenspiegel 
Stand: 2018

Kleinkalibergewehr

50 m Dreistellung Einzel Herren

50 m Dreistellung Mannschaft Herren

50 m liegend Einzel Herren

50 m liegend Mannschaft Herren

50 m stehend Einzel Herren

50 m stehend Mannschaft Herren

50 m kniend Einzel Herren

50 m kniend Mannschaft Herren

100+200 m liegend Einzel Herren

50+100 m liegend Einzel Herren

50+100 m liegend Mannschaft Herren

50 m Dreistellung Einzel Damen

50 m Dreistellung Mannschaft Damen

50 m liegend Einzel Damen

50 m liegend Mannschaft Damen

50+100 m liegend Einzel Damen

Medaillenspiegel 
Stand: 2018

Luftgewehr

Einzel Herren

Mannschaft Herren

Einzel Damen

Mannschaft Damen

Mannschaft Mixed

Medaillenspiegel 
Stand: 2018

Armeegewehr

300 m Dreistellung Einzel Herren

300 m Dreistellung Mannschaft Herren

300 m liegend Einzel Herren

300 m liegend Mannschaft Herren

300 m kniend Einzel Herren

300 m kniend Mannschaft Herren

300 m stehend Einzel Herren

300 m stehend Mannschaft Herren

300 m Amerikanisch Einzel Herren

300 m Amerikanisch Mannschaft Herren

300 m Argentinisch Einzel Herren

300 m Argentinisch Mannschaft Herren

300 m Norwegisch Einzel Herren

300 m Sowjetisch Einzel Herren

300 m Sowjetisch Mannschaft Herren

Medaillenspiegel 
Stand: 2020

Gesamtmedaillenspiegel 
Stand: 2020

Weblinks 
 Wettkampfresultate beim Institut für Angewandte Trainingswissenschaft
 sport-komplett.de > S > Schießen
 Historical Results, issf-sports.org

Gewehr